Forbici a zig-zag – usato per tagliare i tessuti.
 Forbici – figura araldica
 Crisi delle forbici – periodo di recessione nell'Unione Sovietica durato dal 1923 al 1926
 Scissors - Forbici – film del 1991

Pagine correlate 
Forbice